Kimmich ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothee Kimmich (* 1961), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Hildegard Falck-Kimmich (* 1949), deutsche Mittelstreckenläuferin und Olympiasiegerin
 Joshua Kimmich (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Karl Kimmich (1880–1945), deutscher Bankkaufmann
 Max W. Kimmich (1893–1980), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Wilhelm Kimmich (1897–1986), Schwarzwaldmaler des 20. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Kimmig